Алекса́ндр Пове́ренный:
 Поверенный, Александр Васильевич (1919—1981) — Герой Советского Союза (1943).
 Поверенный, Александр Михайлович (1929—1999) — советский и российский биохимик.